

Antiquité 
 kylix, coupe à boire utilisée en Grèce antique.

Informatique 
 Kylix, environnement de développement intégré pour le langage Pascal sous Linux.

Paronymie

 Cilix